Maurice Hacot (1896-1976), soldat français de la Première Guerre mondiale qui reçut le message télégraphique allemande de demande d'armistice.
 Thibaut Hacot (né en 1995), rameur français.
 Valérie Hacot, journaliste française.